Jerzy Łapczyński, konsul ZSRR w II RP
 Jerzy Łapczyński (1967-2000), piłkarz